

Astronomia 
 4533 Orth – asteroide della fascia principale

Persone 
 György Orth (1901-1962) – calciatore e allenatore di calcio ungherese
 Josef Orth (1916–...) – calciatore cecoslovacco

Televisione 
 Schlosshotel Orth – serie televisiva austro-tedesca prodotta dal 1996 al 2006

Geografia

Austria 
 Orth an der Donau – comune nel distretto di Gänserndorf (Bassa Austria)

Germania 
 Orth – ex comune ora frazione di Fehmarn, città nel circondario dello Holstein Orientale (Schleswig-Holstein)
 Orth – frazione di Leichlingen, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)

Stati Uniti d'America 
 Orth – area non incorporata nella contea di Itasca (Minnesota)

Pagine correlate 
 Oort 
 Ort